EDW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Force Base, Edwards (California), Stati Uniti